27 шахова Олімпіада тривала з 14 листопада по 2 грудня 1986 року в Об'єднаних Арабських Еміратах, у найбільшому місті країни — Дубай.

У змаганнях узяли участь 108 команд (ОАЕ були представлені двома командами). У турнірі взяв участь 641 шахіст, серед яких було 59 гросмейстери та 90 міжнародних майстри.

Було зіграно 3024 партій (Результати 4-х ігор були скасовані) за швейцарською системою в 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухгольца → 3. Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 40 ходів за 2 години 30 хвилин, потім 1 година на наступні 20 ходів.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок в матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1986 у шахах
Спортивні змагання в ОАЕ
Дубай
Листопад 1986
Грудень 1986
1986 в спорті ОАЕ